Dunn Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Dunn Island (Kentucky)
 Dunn Island (Maine)
 Dunn Island (Minnesota)